De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2019 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 4 augustus 2019 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Khairul Idham Pawi werd na de eerste vrije training vanwege een blessure vervangen door Jonas Folger.

Moto3 
Dennis Foggia kreeg een tijdstraf van 3 seconden omdat hij de baan afsneed en hierbij voordeel behaalde.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Tsjechië